Westersheimb ist Namensbestandteil:
Wettstein von Westersheimb, Adelsgeschlecht 
Otto Wettstein-Westersheimb (1892–1967), österreichischer Biologe und Zoologe
Siehe auch:
 Westerheim